Frente da Esquerda Revolucionária
Ruptura/FER
Émilie Fer - canoísta

Desambiguações de siglas